Георг Ратцингер ():
 Георг Ратцингер (1844—1899) — баварский политик и публицист
 Георг Ратцингер (1924—2020) — его внучатый племянник, немецкий священнослужитель и музыкант, старший брат Бенедикта XVI.